Cheshmeh Sangīn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Cheshmeh Sangīn (ort i Kermanshah), 
 Cheshmeh Sangīn (ort i Kurdistan), 

Robotskapade Iranförgreningar